Chancelaria peut désigner :
au Portugal :
Chancelaria, paroisse civile de la municipalité d'Alter do Chão, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
Chancelaria, paroisse civile de la municipalité de Torres Novas, située dans le district de Santarém et la région Centre.